La Coupe de la Fédération 1985 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Nagoya du 6 au , a vu la Tchécoslovaquie s'imposer en finale face aux États-Unis (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 38 équipes dont douze participent à un tour de qualification. Le tableau final compte 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours.

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Qualifications 

Les équipes victorieuses en qualifications participent au tableau final.

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1985
 Fed Cup
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Coupe de la Federation
Sport au Japon en 1985
Compétition de tennis au Japon
Federation, Coupe de la
Événement sportif à Nagoya
Tennis en octobre 1985